15-й Чемпионат Украины по футболу среди представителей Второй лиги. Проводился в двух группах в два круга, один матч дома, один на выезде в период с 31 июля 2006 года — 23 июня 2007 года. Победителями турнира в группах стали команды «Днестр» (Овидиополь) и ПФК «Севастополь».

Группа «А»

Итоговая таблица

Примечания 
 Команды «Рава» (Рава-Русская), «Житычи» (Житомир), ФК «Бершадь», «Черногора» (Ивано-Франковск) снялись с соревнований до начала чемпионата.
 Перед началом сезона команда «Интер» (Боярка) носила название «Боярка-2006».
 Место команды «Факел» (Ивано-Франковск), вошедшей в первую лигу, заняла команда-правопреемник «Спартака» (Ивано-Франковск) — «Факел» (Ивано-Франковск). Команда «Спартака» (Ивано-Франковск) начнет сезон 2007/08 во второй лиге в группе А.

Бомбардиры

Группа «Б»

Итоговая таблица

Примечания 
 Команды «Кривбасс-2» (Кривой Рог), «Ялос» (Ялта), «Кристалл» (Херсон), «Звезда» (Кировоград) снялись с соревнований до начала чемпионата.
 Команды «Локомотив» (Двуречная) снялась с соревнований после 4-го тура, все результаты сыгранных матчей с участием клуба аннулированы.
 Команда «Горняк-Спорт» (Комсомольск) сохранила место во второй лиге.

Бомбардиры

Ссылки 
 Чемпионат Украины 2006/07 — Вторая лига

Вторая лига Украины по футболу
Футбол на Украине в сезоне 2006/2007
Украина